Караван () — село, Караванский сельский совет, Нововодолажский район, Харьковская область.

Является административным центром Караванского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла Завадовка и Червоная Поляна.

Географическое положение 
Село Караван находится на расстоянии в 4 км от реки Ольховатка (левый берег).
На расстоянии в 2 км расположено село Стулеповка.
По селу протекает несколько пересыхающих ручьёв с запрудами.
Рядом проходит железная дорога, ближайшая станция Караван в 3-х км.

История 
Селение основано в первой половине XIX века, являлось слободой Валковского уезда Харьковской губернии Российской империи.

Во время Великой Отечественной войны в 1941 - 1943 гг. село находилось под немецкой оккупацией.

В 1966 году здесь действовали колхоз «Радянська Україна» (имевший 3499 гектаров земли) с вспомогательными предприятиями (маслобойней, крупорушкой и двумя механическими мельницами), восьмилетняя школа с вечерними классами, сельский клуб и библиотека.

В январе 1989 года численность населения составляла 1114 человек.

По переписи 2001 года население составляло .

Экономика 
 Молочно-товарная и птице-товарная фермы.
 Сельскохозяйственный производственный кооператив «Украина».

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Дом культуры.
 Фельдшерско-акушерский пункт.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Нововодолажского района